Матильда (Mathilde de Rethel) (ок. 1090—1150) — графиня Ретеля с 1124.

Дочь Гуго I де Ретеля и Мелиссенды де Монлери.

В 1124 году умер её брат Жерве — граф Ретеля. К тому времени другой брат король Иерусалима Бодуэн дю Бур уже много лет находился в Святой земле и возвращаться не собирался. Поэтому Ретель унаследовала Матильда.

Она с ок. 1105 г. была замужем за Эдом, шателеном де Витри, внучатым племянником Вильгельма Завоевателя. Дети — сын Итье (ум. после 1159), и четыре дочери, из которых по имени известна одна — Иветта.

Французский историк средневековья Арно Боден (Arnaud Baudin) утверждает, что Эд де Витри по старости лет удалился в монастырь Сен-Ван де Верден, где и умер до 1132 года. А соправителем Матильды стал её сын Итье, который уже в 1127 году, при жизни родителей, назван графом Ретеля.

Источники 
 https://fmg.ac/Projects/MedLands/champorret.htm#BernardBalthasarRethel
 Housley, Norman, ed. (2007). Knighthoods of Christ: Essays on the History of the Crusades and the Knights. Ashgate Publishing Limited.
 Un officier au service du comte de Champagne : les châtelains de Vitry aux XIe-XIIIe siècles ", dans Mémoires de la Société des Sciences et Arts de Vitry-le-François, t. 41, 2005, p. 183—202

Графы Ретеля